Fernmelder ist die Bezeichnung für

 Kräfte des Katastrophenschutzes, siehe Fernmeldedienst
 Soldaten, siehe Fernmeldetruppe